Neue Zeiten steht für:

 Neue Zeiten (Band), deutsche Schlagerband
 Neue Zeiten (Zeitschrift), russische Wochenzeitung

Siehe auch:
 Die Neue Zeit